Алексе́й Ефи́мович Учи́тель () — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

Биография 
Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде. Отец — Ефим Юльевич Учитель (1913—1988), оператор, режиссёр, народный артист СССР. Мать — Нина Константиновна Войцеховская (1922—1995), редактор в издательстве «Искусство».

В 1975 году окончил ВГИК, работал на Ленинградской студии документальных фильмов.

В 1990 году основал свою киностудию «Рок». Дебютом в качестве режиссёра игровых фильмов для Учителя стал фильм «Мания Жизели».

В 2000 году он получил премию «Ника», Гран-при «Кинотавра» и номинацию на «Хрустальный глобус» за фильм «Дневник его жены». В 2002 году Алексей Учитель стал народным артистом России.

Фильм 2005 года «Космос как предчувствие» получил главный приз XXVII ММКФ — «Золотого Святого Георгия» и премию «Золотой орёл» за лучшую режиссёрскую работу.

С 2010 года — президент Международного Кинофестиваля документального, короткометражного игрового и анимационного кино «Послание к Человеку» («Message to Man») в Санкт-Петербурге.

Выход фильма «Матильда» (2017) сопровождал скандал. Фильм вызвал протесты со стороны представителей православной общественности, которая обвинила его создателей в оскорблении чувств верующих.
 
Член Союза кинематографистов России, член правления гильдии кинорежиссёров России. Алексей Учитель является членом президиума Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

В 2020 году было анонсировано начало работы над фильмом, посвящённом жизни и творчеству Пушкина. Проект разрабатывается совместно с американским переводчиком Джулианом Генри Лоуэнфельдом.

Общественная позиция 
В октябре 2008 года подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой.

11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Президента РФ Владимира Путина на Украине и в Крыму.

Фильмография

Личная жизнь 
Жена — Кира Саксаганская (род. 1962), развод с которой не оформлен официально; продюсер, генеральный директор ежегодного международного конкурса «Послание к человеку». Сын — Илья (род. 1992), окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Алексей Учитель состоял в отношениях с актрисой Юлией Пересильд, которая младше его на 33 года. В 2009 году у пары родилась дочь Анна, а в 2012 году — дочь Мария.

Награды 
 1980 — Премия Ленинского комсомола
 1995 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (4 августа 1995 года) — за заслуги в области искусства
 2002 — Народный артист Российской Федерации (14 января 2002 года) — за большие заслуги в области искусства
 2007 — Орден Дружбы (21 марта 2007 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 2010 — Орден «Ключ дружбы» (Кемеровская область)
 2011 — Премия «Мастер» на Ереванском кинофестивале «Золотой абрикос»
 2012 — Орден Почёта (10 сентября 2012 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 2023 — Орден «За заслуги в культуре и искусстве» (27 февраля 2023 года) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт киностудии Алексея Учителя «Рок»
 Алексей Учитель в киножурнале Наш Фильм
 Алексей Учитель на радио «Эхо Москвы»
 Алексей Учитель в программе «Ночь на Пятом»

 
Выпускники ВГИКа
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Лауреаты премии «Ника»
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Члены Союза кинематографистов России
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Преподаватели ВГИК